Amerikai Egyesült Államok
 Pasco (Ohio)
 Pasco (Washington)

 Argentína
 Pasco metróállomás, Buenos Aires
 Pasco, település General San Martín megyében, Córdoba tartományban

Nevek
 Pasco, vezetéknév